Ве́рхнее о́зеро:

 Верхнее озеро — крупное озеро в Северной Америке, в США и Канаде.

Киргизия 
 Верхнее озеро — озеро в Джалал-Абадской области, в Базар-Коргонском районе.

Россия 
 Верхнее озеро — вариант названия Верхнего пруда в Калининграде.
 Верхнее озеро — вариант названия Верхнего Суздальского озера, одного из трёх Суздальских (или Шуваловских) озёр в Санкт-Петербурге, в Выборгском районе.
 Верхнее озеро — озеро в Свердловской области.
 Верхнее — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Верхнее — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Верхнее — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Верхнее — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.

Украина 
 Верхнее озеро — высокогорное озеро в Закарпатской области, в Раховском районе.
 Верхнее озеро — озеро в Ровенской области, в Дубровицком районе.